Kriegssteuer steht für:
direkte Bundessteuer, Schweiz
Kriegswirtschaftsverordnung#Kriegssteuern, Deutschland